Санто Томас Чаутла има више значења:

 Санто Томас Чаутла (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санто Томас Чаутла, Искобента (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику